Gaillac, une commune française du Tarn.
 Gaillac, l’AOC des vins produits autour de la ville de Gaillac.
 Gaillac-premières-côtes, une aire AOC plus restrictive que la précédente, sur la rive droite du Tarn, a été délimitée uniquement pour les vins blancs.

 Gaillac-Toulza, une commune française de Haute-Garonne.
 Gaillac-d'Aveyron, une commune française de l'Aveyron.

Roland Gaillac (1966-), rameur d'aviron français